Notoplax wilsoni är en blötdjursart som först beskrevs av William Henry Sykes 1896.  Notoplax wilsoni ingår i släktet Notoplax och familjen Acanthochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
wilsoni